Michael Morgan (1957-2021) - direttore d'orchestra statunitense
 Michael Morgan (1668) - cantante tedesco, pseudonimo di Michael Lamboley
 Michael Cantrel Morgan (1988-) - giocatore di football americano statunitense, meglio noto come Mike Morgan